

Aziende 
 Vortice – azienda italiana

Cinema 
 Vortice (Whirlpool) – film diretto da Roy William Neill (1934)
 Vortice – film diretto da Raffaello Matarazzo (1953)

Fisica 

Vortice – fenomeno biodinamico
 Vortice ottico – fenomeno fisico delle onde elettromagnetiche

Letteratura 
 Vortice – romanzo del 1899 di Alfredo Oriani
 Vortice – romanzo del 1983 di Clive Cussler

Musica 
 Vortice – singolo del 2020 di Ginevra

Nautica 
  – sommergibile della Marina Italiana

Pagine correlate 
 Vortex